Кози́нский — фамилия.

Известные носители 
 Козинский, Исаак Шаевич (1947—1992) — российский лингвист.
 Козинский, Клим Александрович (1989) ― украинский режиссёр театра и кино, сценарист.
 Козинский, Пётр Борисович (1927—2001) — композитор, музыкальный педагог.

См. также 
 Козинский виадук — на момент строительства, это был самый высокий железнодорожный мост в СССР.

Примечания